J.Pardo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 José Pardo Sastrón
 José Pardo y Sastrón